Markovits ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei S. Markovits (* 1948), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Benjamin Markovits (* 1973), US-amerikanisch-britischer Autor und Literaturkritiker
 Inga Markovits (* 1937), deutsch-US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin
 Kálmán Markovits (1931–2009), ungarischer Wasserballer
 László Markovits (* 1970), ungarischer Tennisspieler
 Rodion Markovits (1884–1948), ungarisch-jüdischer Autor
 Sarah Stephanie Markovits (* 1990), österreichische Sängerin, siehe Stephanie (Sängerin, 1990)

Siehe auch:
 Marković
 Markovics
 Markowitz